Cambier steht für: 

 Établissements Cambier, ehemaliger französischer Automobilhersteller 
 Cambier (Automobilhersteller), ehemaliger belgischer Automobilhersteller 

Cambier ist der Familienname folgender Personen: 

 Émeri Cambier (1865–1943), belgischer Missionar
 Ernest François Cambier (1844–1909), belgischer Afrikareisender und Eisenbahnbauer
 Louis Gustave Cambier (1874–1949), belgischer Maler, Radierer und Bildhauer